Hallenberg ist der Name von

 Hallenberg, Landstadt im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hallenberg (Adelsgeschlecht), ein fränkisches Adelsgeschlecht

Hallenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Hallenberg (* 1967), schwedische Opernsängerin in der Stimmlage Mezzosopran
 Daniel Hallenberg (1793–1874), deutscher Fuhrmann, Bürgermeister und Politiker
 Jonas Hallenberg (1748–1834), schwedischer Historiker, Sprachwissenschaftler, Antiquar und Numismatiker
 Nils Hallenberg (* 1947), schwedischer Pilzkundler

Siehe auch:
 
 Kanton Hallenberg, Verwaltungseinheit im Distrikt Eschwege des Departements der Werra im napoleonischen Königreich Westphalen
 Hallberg
 Hallenburg